Кировская областная библиотека:

 Кировская областная библиотека им. А.И. Герцена
 Кировская областная детская библиотека им.А.С.Грина
 Кировская областная юношеская библиотека
 Кировская областная специальная библиотека для слепых
 Кировская областная научная медицинская библиотека